Speckhan ist der Familienname folgender Personen:

 Statius Speckhan (auch Statio Speckhanen; 1599–1679), Bremer Bürgermeister und später königlich-schwedischer Geheimrat

Siehe auch:
 Haus Speckhan, mittelalterliches Bürgerhaus in Bremen, das um 1470 erbaut und 1828 abgerissen wurde